Кла́вдия Но́викова: Новикова, Клавдия Александровна (1913—1984) — советский филолог.
 Новикова, Клавдия Михайловна (1895—1968) — советская исполнительница вокала оперетты.
 Новикова, Клавдия Николаевна (род. 1957) — государственный и политический деятель, депутат Государственной Думы V созыва.